IBM Rational Portfolio Manager (IBM RPM) — это программное решение компании IBM для управления портфелем проектов. Оно позволяет организации объединить все проекты и программы проектов в портфели, и в реальном времени принимать управленческие решения по всем проектам, рискам, бюджетам, задачам, проблемам. Кроме того, IBM RPM дает возможность оценить вероятность успеха в реализации проектов, правильно определить главные ценности бизнеса, оценить и проанализировать стратегию компании.

IBM RPM разделы

Определение (Identification) 
Инструменты раздела позволяют создать ключевые описания для последующего сравнения, оценки и выбора проектов. В программе можно работать с неограниченным количеством компонент, которые могут быть как текстовыми, так и цифровыми.

Классификация (Categorization) 
Инструменты раздела предоставляют возможность классифицировать компоненты для облегчения оценки проектов. Количество категорий обычно не больше десяти, например, снижение риска, рост доходов и т. д. Каждая категория может включать подразделы, на основе которых создаются сравнительные таблицы, диаграммы и графики. Интересным механизмом распределения компонент являются карты инвестиций. В нём сгруппированные компоненты объединяются в корзины, на основе которых формируются модели проекта. Далее на основе полученных моделей создаются карты инвестиций, на которых горизонтальная и вертикальная оси определены с помощью массивов и индикаторов здоровья. Кроме того, для группировки компонент в IBM RPM используется методология стратегических сбалансированных показателей.

Оценка (Evaluation) 
Инструменты раздела помогают эффективно оценивать и сравнивать по категориям компоненты для последующей приоритизации проектов и включения их в сбалансированный портфель. Обычно оценивают:
 Риск
 Маркетинг
 Соответствие стратегии организации
 Человеческие ресурсы
 Соблюдение действующего законодательства
 Финансовую составляющую

Выбор (Selection) 
Инструменты раздела должны уменьшить количество компонентов, необходимых для определения приоритетов и включения их сбалансированный портфель. На этом этапе проводиться:
 анализ выбора трудовых ресурсов, в соответствии с компетенциями сотрудников
 анализ возможностей организации по финансированию выбранных проектов
 анализ использования активов
 Экспертные оценки

Установка приоритетов (Priotization) 
В этом разделе осуществляется окончательный выбор проектов и расстановка приоритетов.
К инструментам этого раздела относятся:
 Ранжирование по весам
 Техники скоринга
 Экспертные оценки

Балансировка (Portfolio Balancing) 
Инструменты отбирающие лучшие варианты портфеля проектов, наиболее полно отвечающего стратегии компании.
В этом разделе доступны следующие инструменты:
 анализ выгод
 количественный анализ
 сценарный анализ
 вероятностный анализ
 графические аналитические методы
 экспертные оценки

Функция «Что если?» 
Позволяет выбирать портфель проектов, менять дату старта проектов и их приоритет. Сценарии «Что если?» могут быть пересмотрены, изменены и сохранены несколько раз при наличии у пользователя соответствующих прав. Этот механизм выравнивания создан для анализа результатов планирования до принятия решения. Это позволяет снизить затраты, контролировать риски и в конечном итоге увеличить число успешных проектов.

Авторизация (Autorization) 
Данные инструменты позволяют осуществить эффективное принятие решения о необходимости включения в сбалансированный портфель компонентов. В IBM RPM для принятия решений используются: карты инвестиций, карты стратегических показателей и OLAP-центры.

Обзоры и отчеты (Portfolio Reporting and Review) 
Раздел предназначен для получения обзоров и отчетов для эффективного контроля над портфелями проектов. Это позволяет гарантировать сбалансированность как отдельных проектов, так и всего портфеля в целом.

Литература 
 Project Management Institute. Standard for Portfolio Management, The. — PMI, 2006. — С. 79. — ISBN 978-19-30-6-999-08

Ссылки 
 официальный сайт IBM (мультиязыковой)

См. также 
 Microsoft Office Project Portfolio Server
 Программное обеспечение управления портфелем проектов

Программное обеспечение IBM
Программное обеспечение для управления проектами